Islândia
El Tule - município do estado de Chihuahua, no México
Deserto de Tule - nos Estados Unidos

Veja também
Thule (desambiguação)

Desambiguação